Magazine (Arkansas)
 Magazine (banda brasileira)
 Magazine (banda inglesa)
 Magazine (canal de televisão)